Burnot, een gehucht bij Profondeville in de Belgische provincie Namen;
Burnot (rivier), een riviertje in de provincie Namen.